City Life, œuvre de musique contemporaine de Steve Reich composée en 1995 ;
 City Life, jeu vidéo de simulation urbaine développé par Monte Cristo sorti le .